Aschrott ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Felix Aschrott (1856–1927), deutscher Jurist und Sozialreformer
 Sigmund Aschrott (1826–1915), deutscher Industrieller und Bankier